Список самых высоких зданий и сооружений, расположенные на территории Сербии, высота которых превышает 80 метров.

Строящиеся здания

Примечания

Ссылки 
 Сербия на портале Emporis

 
Списки зданий и сооружений Сербии
Сербия
Сербия